Пи́ттсвилл () — название нескольких населённых пунктов в США:

Населённые пункты США 
  — город в Висконсине.
  — городок в Мэриленде.
  — поселение-призрак в Техасе.

См. также 
 Питтс